Локоджа () — город в центральной Нигерии, административный центр штата Коги, порт на реке Нигер.

История 
Локоджа основана Уильямом Бальфуром Байки (William Balfour Baikie). Была столицей Британского протектората Северная Нигерия и осталась убедительным административным городом Британского колониального правительства после объединения Северного и Южного Нигерийского Протектората в одну колонию — Нигерию — в 1914 году.

Первый генерал-губернатор, Лорд Фредерик Лугард (Frederick Lugard) управлял новой нигерийской нацией из Локоджи. С тех пор город разросся и сегодня его население составляет примерно 63,075 человек, это торговый центр сельскохозяйственного региона, так как он располагается в месте слияния рек Нигер и Бенуэ. Локоджа находится недалеко от нынешней столицы Нигерии, города Абуджа. Рядом с Локоджей (в Аджаокуте) строится металлургический комбинат на железнорудных копях.

В городе расположена телестудия, из которой вещают два канала.

Климат

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Города Нигерии
Штат Коги